Pikku Kaartijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pikku Kaartijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742603-171892), sjö i Gällivare kommun, 
Pikku Kaartijärvi (Gällivare socken, Lappland, 743477-174094), sjö i Gällivare kommun,

Se även
Kaartijärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn